Basisvoorziening Handhaving, een incidentregistratiesysteem dat wordt gebruikt door de Nederlandse politie
 BVH (voetbalclub), een voormalige voetbalclub in de Nederlandse gemeente Arnhem
 BVH (Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug), een politieke partij voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Zie ook 
 BHV (doorverwijspagina)